

Sigle 
 Arizona State University – università statunitense

Codici 
 ASU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Campo Grande-Silvio Pettirossi, Asuncion, Paraguay
 asu – codice ISO 639-3 della lingua asuriní del Tocantins